Барте́з де Марморье́р ( или ) — французская составная фамилия. Известные носители:
 Бартез де Марморьер, Антуан (1736—1811) — французский писатель и швейцарский военачальник.
 Бартез де Марморьер, Гийом (1707—1799) — французский инженер, специалист по сельскому хозяйству и энциклопедист.